Debenham steht für:
 Debenham (England), Dorf im Distrikt Mid Suffolk, Grafschaft Suffolk, England

Debenham ist der Familienname folgender Personen:
 William Elliott Debenham (1839–1924), englischer Fotograf 
 Frank Debenham (1883–1965), australisch-britischer Geograph und Polarforscher
 Gilbert Debenham († 1481), englischer Ritter
 Rob Debenham (* 1979), englischer Fußballspieler
 Shelley Debenham (* 1979), britische Sängerin

Siehe auch:
 Debenham-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Debenham-Inseln, Inselgruppe vor der Westküste des westantarktischen Grahamlands
 Debenham Peak, Berg im ostantarktischen Enderbyland
 Debenhams, britische Kaufhauskette